Il toponimo Tuburan può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Tuburan, municipalità della Provincia di Basilan
Tuburan, municipalità della Provincia di Cebu